A Medveďov településnév jelentései:

 Medve szlovákiai község szlovák neve a Dunaszerdahelyi járásban
 Medvés, Feketebalog község részének szlovák neve a Breznóbányai járásban